Девятки:

 Девятки — психологический триллер / драма 2007 года, написана и поставлена Джоном Огастом;
 Девятки — деревня в Залесском сельсовете Кобринского района Брестской области Белоруссии;
 Девятки — деревня в Тевельском сельсовете Кобринского района Брестской области Белоруссии;
 Девятки — деревня в Берестовицком районе Гродненской области Белоруссии.